Шредінгер ():

 Ервін Шредінгер
 Рудольф Шредінгер
 Шредінгер (кратер)